Kozarevići (Novo Sarajevo, BiH), naseljeno mjesto u općini Novo Sarajevo, BiH
 Kozarevići (Foča-Ustikolina, BiH), bivše naseljeno mjesto u općini Foča-Ustikolina, BiH